Einwallner ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhold Einwallner (* 1973), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Thomas Einwallner (* 1979), österreichischer Politiker (ÖVP)